Back Orifice - brecha num programa de computador;
 Boletim de Ocorrência - documento decorrente de uma ocorrência policial.
 Bo (arma) - bastão de madeira usado em artes marciais.
 Bo (Serra Leoa) - cidade da Serra Leoa
 Bo (nome) - nome de origem nórdica
 Língua Aka-Bo, também chamada de língua Bo, língua extinta falada na Índia.
 Bo (cão), cão de água português, de Barack Obama.
 Bo Bice, cantor norte-americano.

Desambiguações de siglas